Kartell kan avse:

 Kartell – en formell överenskommelse mellan företag med avsikt att sätta den marknadsmässiga konkurrensen ur spel
 Kartell S.p.A – en italiensk designbyrå
 Kartell Kopf – en bergstopp i Österrike
 Privattjänstemannakartellen – tidigare namn på en svensk samverkansorganisation
 Vänsterkartellen – en av de borgerliga partierna i Sverige använd pejorativ benämning på samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Se även
 Kartellen – en tidigare svensk hiphopgrupp